Rya steht für:

 Rya (Härryda), Ort in der Gemeinde Härryda, Schweden
 Ryaschaf (auch: Ryafår, Swedish Carpet Wool Sheep), schwedische Schafrasse

RYA steht als Abkürzung für:
 Royal Yachting Association

Siehe auch:
 RIA

Abkürzung